Aldo Pedrazzi (1901-1972) – calciatore italiano
 Alice Pedrazzi (1978) – ex cestista e giornalista italiana
 Anna Maria Pedrazzi Cipolla (1944) – politica italiana
 Betty Pedrazzi, propr. Elisabetta Pedrazzi (1955) – attrice italiana
 Cesare Pedrazzi (1927-2005) – giurista e accademico italiano, esperto di diritto penale
 Gabriel Pierino Pedrazzi (1964) – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
 Giorgio Pedrazzi (1935-2018) – fumettista italiano
 Luigi Pedrazzi (1927-2017) – politologo e giornalista italiano
 Orazio Pedrazzi (1889-1962) – giornalista, scrittore e politico italiano
 Roberto Pedrazzi (1976) – ex rugbista a 15 italiano
 Werther Pedrazzi (1947) – ex cestista e giornalista italiano